Lægreid ist der Familienname folgender Personen:

 Erling Lægreid (1939–2011), norwegischer Autor
 Haldor Lægreid (* 1970), norwegischer Musicaldarsteller
 Sissel Lægreid (* 1952), norwegische Literaturwissenschaftlerin
 Sturla Holm Lægreid (* 1997), norwegischer Biathlet